Калонда — село у повіті Харгіта в Румунії. Входить до складу комуни Корунд.
 Калонда — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край, центральна Словаччина.
 Калонда — аеропорт в провінції Касаї, Демократична Республіка Конго.